„Haguro” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Haguro” – krążownik ciężki typu Myōkō z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Haguro” (DDG-180) – niszczyciel rakietowy typu Maya z lat 20. XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów